Банде́ра — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Бандера, Александр Андреевич (1911—1942) — украинский политик, деятель ОУН с 1933 года, младший брат Степана Бандеры.
 Бандера, Андрей Михайлович (1882—1941) — священник УГКЦ, член Украинской Национальной Рады ЗУНР, отец Степана Бандеры.
 Бандера, Василий Андреевич (1915—1942) — украинский националистический деятель, младший брат Степана Бандеры.
 Бандера, Дамиан де ла (1520 — после 1590) — испанский конкистадор, оставивший ценные записи об Империи инков и Перу.
 Бандера, Марта-Мария Андреевна (1907—1982) — украинский педагог, общественно-политическая деятельница, дочь Андрея Бандеры и сестра Степана Бандеры.
 Бандера, Мирослава Владимировна (1890—1922) — мать Степана Бандеры.
  (1917—2008) — украинский педагог, общественно-культурная деятельница, дочь Андрея Бандеры и сестра Степана Бандеры.
 Бандера, Степан Андреевич (1909—1959) — один из лидеров ОУН, руководитель ОУН(б).
 Бандера, Тарас Иосифович (1929—2016) — советский и украинский спортсмен, тренер по стрельбе из лука.
 Бандера, Ярослава Васильевна (1917—1977) — украинская общественная и политическая деятельница, член ОУН, супруга Степана Бандеры.

Составные фамилии
 Бандера-Давидюк, Владимира Андреевна (1913—2001) — украинская общественно-культурная деятельница, участница национально-освободительного движения. Сестра Степана Бандеры.

Псевдонимы
 Андрей Бандера (род. 1971) — творческий псевдоним, под которым выступает российский композитор, аранжировщик, звукорежиссёр, саунд-продюсер и исполнитель песен Эдуард Изместьев.

Топоним 
 Бандера — округ в Техасе, США.
 Бандера — город в Техасе, столица одноимённого округа.
 Бандера — город в провинции Сантьяго-дель-Эстеро, Аргентина.

Прочее 
 Банде́ра — испаноязычное обозначение воинской части, по величине соответствующей отдельному батальону в составе Испанского легиона (входит в состав сухопутных войск Испании) и Германского иностранного легиона (сформировано немецким командованием в 1943 году взамен расформированной «Голубой дивизии»).
 «Бандера» («Батальон иностранного легиона», La Bandera, 1935) — фильм французского режиссёра Ж. Дювивье.

См. также 
 Бендер
 Бандьера
 Бандерас
 Бандеровцы